Сентро де Мехорамијенто Хенетико има више значења:

 Сентро де Мехорамијенто Хенетико (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сентро де Мехорамијенто Хенетико (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику